Diablica – powieść Fay Weldon
 Diablica – film z 1989 roku
 Diablica – film z 1991 roku